Мусе — многозначный термин:

Топоним 
 Мусе — коммуна во Франции, в департаменте Вогезы
 Мусе — коммуна во Франции, в департаменте Мозель
 Мусе — коммуна во Франции, в департаменте Об

Гидроним 
 Мусе — река на востоке Литвы, в Вильнюсском уезде. Правый приток Няриса.